Destroying Angel – film del 1923 diretto da W. S. Van Dyke
Destroying Angel – film del 1990 diretto da Arne Mattsson